

Patronyme 
 Leszek Pisz (1966-), joueur polonais de football.

Toponyme 

 Pisz, ville polonaise de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Pisz, gmina dont cette ville est le siège ;
 Pisz, powiat de cette même voïvodie.